Lo stradario dell'Aquila è un elenco di strade, piazze e luoghi pubblici presenti nel comune dell'Aquila, comprendente la città capoluogo e le sue frazioni.

L'Aquila

Centro storico dell'Aquila

Quartieri moderni e sobborghi dell'Aquila 
In questa categoria sono ricompresi i quartieri della città dell'Aquila non appartenenti al centro storico e le frazioni di Cansatessa, Collebrincioni, Coppito, Gignano, Pettino, Pianola, Pile, San Giacomo, San Vittorino, Sant'Elia e Torretta.

Frazioni

Delegazione di Arischia 
Di questa delegazione fa parte la sola frazione di Arischia.

Delegazione di Bagno 
Di questa delegazione fanno parte la località di Bagno, comprendente le frazioni di Bagno Grande, Bagno Piccolo, Civita di Bagno, Ripa, San Benedetto, Sant'Angelo e Vallesindola, e la frazione di Monticchio.

Delegazione di Camarda 
Di questa delegazione fanno parte le frazioni di Camarda, Aragno, Assergi e Filetto.

Delegazione di Paganica 
Di questa delegazione fanno parte le frazioni di Paganica, Bazzano, Onna, Pescomaggiore, San Gregorio e Tempera.

Delegazione di Preturo 
Di questa delegazione fanno parte le frazioni di Preturo, Casaline, Cese, Colle di Preturo, Menzano, Pozza, San Marco e Santi.

Delegazione di Roio 
Di questa delegazione fa parte la località di Roio, comprendente le frazioni di Colle di Roio, Poggio di Roio, Roio Piano e Santa Rufina.

Delegazione di Sassa 
Di questa delegazione fanno parte le frazioni di Sassa, Brecciasecca, Colle di Sassa, Collefracido, Collemare, Foce, Genzano, Pagliare di Sassa, Poggio Santa Maria, Palombaia di Sassa e San Martino.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

L'Aquila
Urbanistica dell'Aquila